Rasphuis, casa di detenzione di Amsterdam
Rasphuis, casa di detenzione di Gand